Duett kan syfta på:

 Duett – ett musikstycke avsett att framföras av två personer/instrument
 Duett (sång) – en sång av Elisabeth Andreasson och Jan Werner, Norges bidrag till Eurovisionsschlagerfestivalen 1994
  Duett (Kentlåt) – en låt av Kent från musikalbumet Vapen & ammunition
 Duett för kannibaler – en svensk dramafilm från 1969 i regi av Susan Sontag
 Volvo Duett – tillverkad av Volvo 1953–1969.